Коровинское — название нескольких населённых пунктов:
 Коровинское — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Коровинское — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.